

Design 
 Colore, Materiali e Finiture in CMF design

Sigle 
 Consorzio di miglioramento fondiario
 Content management framework – interfaccia di programmazione per content management system

Codici 
 CMF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chambéry Aix-les-Bains, Francia

Religione 
 CMF – sigla della Missionari figli del Cuore Immacolato di Maria